Menckhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Menckhoff (1883–1948), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Friedrich Wilhelm Menckhoff (1789–1866), königlich preußischer Generalleutnant
 Wilhelm Menckhoff (1789–1866), preußischer Generalleutnant